Bento hace referencia a varios artículos:

Personas
Bento, nombre masculino portugués emparentado con los nombres Benedicto y Benito. En este sentido, es el nombre de:
 Bento Maciel Parente (1567-1642), militar y explorador portugués.
 Bento de Moura Portugal (1702-1776), físico portugués.
 Bento Manuel Ribeiro (1783-1855), militar portugués, brasileño y riograndense.
 Bento Gonçalves da Silva (1788-1847), militar y político brasileño.
 Bento António Gonçalves (1902-1942), político portugués.

Apellido
 Manuel Galrinho Bento (1948-2007), portero de fútbol portugués.
 José Bento de Almeida e Silva Nascimento, poeta y traductor portugués.

Además
 Bento Gonçalves (Río Grande del Sur), municipio brasileño;

Cultura japonesa
 Bentō, un tipo de comida japonesa para llevar.
 Ben-To (2008-2011), serie de anime japonesa que gira alrededor de la comida de mismo nombre.

Nombres portugueses
Nombres masculinos